

Cinema 
 When the Bough Breaks – film del 1947 diretto da Lawrence Huntington
 Quando il ramo si spezza (When the Bough Breaks) – film del 1993 diretto da Michael Cohn
 When the Bough Breaks – film del 2016 diretto da Jon Cassar

Letteratura 
 Trauma (When the Bough Breaks) – romanzo di Jonathan Kellerman del 1991

Musica 
 When the Bough Breaks – album di Bill Ward del 1997
 When the Bough Breaks – traccia dell'album Lullabies for the Dormant Mind dei The Agonist del 2009

Televisione 
 When the Bough Breaks – film TV del 1986 diretto da Waris Hussein
 Il pianeta sterile (When the Bough Breaks) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Quando il ramo si spezza (When the Bough Breaks) – episodio della ottava stagione di JAG - Avvocati in divisa
 Quando la corda si spezza (When the Bough Breaks) – episodio della quarta stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Storia di un truffatore (When the Bough Breaks) – episodio della seconda stagione di Castle
 When the Bough Breaks – episodio della sesta stagione di Falcon Crest
 When the Bough Breaks – episodio della seconda stagione de Il fuggiasco